Верга́ра () — испанская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Вергара, Габриэла (род. 1974) — венесуэльская актриса.
 Вергара, Джерсон (род. 1994) — колумбийский футболист, защитник.
 Вергара, Лалейн (род. 1987) — американская певица и актриса.
 Вергара Саэс, Серхио (род. 1994) — чилийский футболист.
 Вергара, София (род. 1972) — колумбийская актриса.
 Вергара, Херсон (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Вергара Альбано, Анисето (1825–1909) – чилийский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Вергара — муниципалитет в провинции Гипускоа, Испания.
 Вергара — город на востоке Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.

См. также 
 Бергара